Bon Appétit (buon appetito in lingua francese) può riferirsi a varie cose di vario campo.

Cinema 
 Il gusto dell'amore (Bon appétit) – film del 2010 diretto da David Pinillos
 La grande bocca di Odette (Bon appétit) – film del 1980 diretto da Chuck Vincent

Musica 
 Bon Appetit – album di O.C. del 2001
 Bon appétit – album di Mariya Takeuchi del 2001
 Bon appetit – album delle Divas del 2002
 Bon Appétit – singolo di Katy Perry del 2017
 Bon appétit! – opera lirica di Lee Hoiby

Altro 
 Bon Appétit – rivista statunitense
 Bon appétit – programma televisivo finlandese
 Bon appétit – ristorante a Malahide (Irlanda)
 Bon Appétit Management Company – azienda di catering statunitense
 Senran Kagura: Bon Appétit! – videogioco del 2014